Das Ziel der Liste von Tänzen ist, die wichtigsten Tänze dieser Welt zusammenzutragen und unter Angabe einiger Details aufzuführen.

Siehe auch 
 Volkstanz (mit Liste von Volkstänzen)

Weblinks 
 Musik- und Tanzgeschichte (Chronik von 30.000 v. Chr. bis heute), Music and Dance
 Dancilla, Sammlung von Tänzen

Einzelnachweise 

!
!